Cikande (Batujajar), een plaats in Indonesië
Cikande (Cikande)
Cikande (Cilebar), een plaats in Indonesië
Cikande (Jayanti)